Aina Mannerheim (1869–1964), Fins/Zweeds zangeres
Carl Gustaf Mannerheim (entomoloog) (1797–1854), Fins entomoloog en politicus
Carl Gustaf Mannerheim (Fins president) (1867–1951), Fins generaal

Zweedse achternaam
Finse achternaam